Graseiland (Zuid-Georgia), een eiland in Zuid-Georgië
 Graseiland (Hongkong), een eiland in Hongkong, ook bekend onder de naam Tap Mun